!Liste L
Krater auf dem Mars/L